El municipio de O'Brien (en inglés: O'Brien Township) es un municipio ubicado en el condado de Beltrami en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 58 habitantes y una densidad poblacional de 0,62 personas por km².

Geografía 
El municipio de O'Brien se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.99 km², de la cual 92,93 km² corresponden a tierra firme y (0,06 %) 0,06 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 58 personas residiendo en el municipio de O'Brien. La densidad de población era de 0,62 hab./km². De los 58 habitantes, el municipio de O'Brien estaba compuesto por el 96,55 % blancos, el 1,72 % eran afroamericanos y el 1,72 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Beltrami